Die St. Petersburg Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2003 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Sébastien Grosjean, der dieses Jahr als Zweiter der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Im Finale schlug Gustavo Kuerten (Nr. 3 der Setzliste) den Armenier Sargis Sargsian in zwei Sätzen. Für Kuerten war es der 19. Titel der Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren David Adams und Jared Palmer, die in diesem Jahr beide nicht erneut antraten. Stattdessen gewannen die ungesetzte Paarung aus Julian Knowle und Nenad Zimonjić das Turnier. Zusammen war es ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Knowle war es insgesamt der 4., für Zimonjić der 7. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 195 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Sankt Petersburg